Bath – miasto w Anglii
 Bath – miejscowość w Saint Kitts i Nevis
 Bath – miejscowość na Jamajce
Miejscowości w Kanadzie:
 Bath – miasto w prowincji Nowy Brunszwik
 Bath – miasto w prowincji Ontario
Miejscowości w USA:
 Bath – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Bath – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Bath – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Bath – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Bath – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bath – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Bath – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Bath – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Bath – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
 Bath – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Bath – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Morgan
Gminy w USA:
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Bath (ang. Bath Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bath (ang. Bath Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Beaufort
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Bath (ang. Bath Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bath (ang. Bath County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Bath (ang. Bath County) – w stanie Wirginia
Inne:
 Bath – meteoryt.